Варшавско-Тереспольская железная дорога (Варшаво-Тереспольская) — железная дорога в Российской империи, построена в 1865—1868 годах на средства акционерного Общества Варшавско-Тереспольской железной дороги. Протяженность линии — 194 версты. С 1 января 1898 года объединена с Привислинской железной дорогой.

История 
Движение по дороге открывалась участками:
 28 сентября 1866 года — Варшава (Прага) — Седлец (протяженностью 84 версты).
 19 ноября 1866 года — Седлец — Луков (26 вёрст)
 20 мая 1867 года — Луков — Мендзиржец (26 вёрст)
 30 июня 1867 года — Мендзиржец — Бела (23 версты)
 6 сентября 1867 года — Бела — Тересполь (33 версты)
С завершением строительства моста через реку Буг, 17 февраля 1870 года, конечная станция переместилась в Брест-Литовск. В 1871 году соединилась с Московско-Брестской железной дорогой.

В 1882 году перешла в казну. В 1898 году объединена с Привислинской железной дорогой.

В 1939 году разрушено здание Тереспольского вокзала в Варшаве.

Примечания

Источники 
 Тищенко В. Н. Паровозы железных дорог России. 1837—1890. Том 1. М.: «О. Сергеев/Локотранс». 2008 г. Стр. 141—146.
 РГИА, ф. 446, оп. 2, д. 2. № 82. 24 августа 1868 г. Высочайший указ «Об отчуждении земель под устройство Тереспольско-Брестской ж. д. с ветвью до р. Муховца».
 

 

Железные дороги Российской империи
Железные дороги Польши